Mater dolorosa, romanzo di Gerolamo Rovetta (1882)
Mater dolorosa, opera teatrale di Marco Praga (1889)
Mater dolorosa, cortometraggio diretto da Camille de Morlhon (1909)
Mater dolorosa, cortometraggio diretto da Louis Feuillade (1910)
Mater dolorosa, cortometraggio diretto da Émile Chautard (1911)
Mater dolorosa, film diretto da Mario Caserini (1913)
Mater dolorosa (Das Kind ruft), film diretto da Urban Gad (1914)
Mater dolorosa, film diretto da Abel Gance (1917)
Mater dolorosa, film diretto da Joseph Delmont (1924)
Mater dolorosa, film diretto da Alberto Santana (1925)
Mater dolorosa, film diretto da Abel Gance (1932)
Mater dolorosa, film diretto da Giacomo Gentilomo (1943)
Mater dolorosa, film diretto da Adolfo Alix Jr. (2012)
Mater dolorosa, espressione latina (madre dolente) usata per indicare la Madonna Addolorata, e per estens. una donna che sia stata duramente colpita negli affetti familiari.